727 – rok
 Boeing 727 – samolot pasażerski
 Semicingolato Fiat 727 – włoski pojazd półgąsienicowy